Krille ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob August Krille (1779–1813), deutscher Komponist
 Herbert Krille (1903–1988), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Hugo Krille (1850–1933), sächsischer Generalmajor
 Otto Krille (1878–1954), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Grille
 Crille Forsberg
 Krill (Begriffsklärung)